

Presentación previa 
El francés Benoît Paire fue el campeón defensor, pero decidió no participar en le torneo.

El estadounidense Steve Johnson ganó el título, derrotando a Kenny de Schepper en la final, 6–1, 6–75, 7–62.

Cabezas de serie 

 Kenny de Schepper (FINAL)
 Benjamin Becker (Segunda ronda)
' Steve Johnson (Campeón)
 Michael Russell (Semifinales)

<ol start=5> 
 Horacio Zeballos ''(Primera ronda)
 Denis Kudla ''(Cuartos de final)
 Ruben Bemelmans ''(Primera ronda)
 Rubén Ramírez Hidalgo (Segunda ronda)
</ol>

 Cuadro 
Clave

 Q = Clasificador (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 s = Partido suspendido

 w/o = No presentación
 Alt = Alternativo
 SE = Exención especial
 PR = Ranking protegido

Rondas finales

Cuadro superior 
{{Eliminatoria de 16-3 sets
| RD1=Primera ronda
| RD2=Segunda Ronda
| RD3=Cuartos de final
| RD4=Semifinales

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Kenny de Schepper
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Gianni Mina
| RD1-score02-1=69
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Constant Lestienne
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=67
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Elie Rousset
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3='''79

| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= Tomasz Bednarek
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=

Cuadro inferior

Referencias

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Guadalupe 2014